Тринус, Трінус:

 Тринус Констянтин Федорович  — український вчений у галузі невроотології, доктор медичних наук, професор НАМПО ім. П. Л. Шупика, професор Вюрцбурзького університету в Німеччині, керівник «Лабораторії головокружіння» при ДП "Санаторій «Конча-Заспа».
 Трінус Федір Петрович (1924–2013) — український науковець в галузі токсикології та фармакології, член-кореспондент Академії медичних наук України, РАМН та HAH України, доктор медичних наук, професор.

Українські прізвища